L'Open de Kuala Lumpur masculin 2008 (ou Kuala Lumpur Open Squash Championships 2008) est l'édition masculine 2008 de l'Open de Kuala Lumpur, qui est un tournoi PSA 5 Star. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 5 au . 

Ong Beng Hee remporte le trophée en battant son compatriote Mohd Azlan Iskandar en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Kuala Lumpur féminin de squash 2008
 Open de Kuala Lumpur

Liens externes 

masculin 2008
Squash en 2008
Sport en Malaisie en 2008
Sport en mars 2008